Teresa Parodi ist der Name folgender Personen:

* Teresa Parodi (Sängerin, 1827) (1827–nach 1878), italienische Opernsängerin (Sopran) 
 Teresa Parodi (Sängerin, 1947) (Teresa Adelina Sellarés; * 1947), argentinische Sängerin und Songwriterin